Trollbo kan syfta på:
Trollbo bruk – en järnhytta i Olshyttan
Trollbo, Garpenbergs socken – i Garpenbergs socken, Dalarna 
Trollbo, Husby socken – i Husby socken, Dalarna
Trollbo, Stora Skedvi socken – i Stora Skedvi socken, Dalarna